

Nom 
Mbo est un nom qui peut désigner :
 mbo, une langue bantoue du Cameroun ;
 Mbo, un peuple du Cameroun ;
 mbo, une langue bantoue de la République démocratique du Congo ;
 , un peuple de la République démocratique du Congo ;
 Mbo, une zone de gouvernement local de l’État d'Akwa Ibom au Nigeria.

Sigle 
MBO est un sigle qui peut désigner :
 Management buy-out (en français, rachat de l'entreprise par les cadres), une forme d'acquisition par laquelle les cadres d'une entreprise acquièrent une grande partie, ou la totalité, de l'entreprise.

Voir aussi 
 Lac Barombi Mbo, un lac du Cameroun